Гран-при Великобрита́нии 2015 года (официально 2015 Formula 1 Santander British Grand Prix) — автогонка, девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, который прошёл с 3 по 5 июля на трассе «Сильверстоун», в Великобритании.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +22…24 °C, трасса +36…41 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Виртуальная машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 

Гран-при Великобритании